Paish ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Walter Paish (1898–1988), britischer Wirtschaftswissenschaftler
 George Paish (1867–1957), britischer Wirtschaftswissenschaftler

Sonstiges:
 Mount Paish, Berg im Enderbyland, Antarktika